Agesander steht für:

 Agesander, griechischer Bildhauer, siehe Hagesandros
 Agesander, männlicher Vorname, siehe Agesandros
 Agesander (Gattung), Gattung der Heuschrecken